Hargittai ist der Familienname von:
 István Hargittai (* 1941), ungarischer Chemiker und Wissenschaftshistoriker
 Eszter Hargittai (* 1973), ungarisch-US-amerikanische Soziologin und Medienwissenschaftlerin
 Magdolna Hargittai (* 1945), ungarische Chemikerin

Hargittai bezeichnet außerdem:

 (192155) Hargittai, einen Asteroiden, benannt nach den ungarischen Chemikern Magdolna und István Hargattai